W8 steht für:
 achtseitiger Spielwürfel, siehe Spielwürfel #Die Standard-Würfel
 Vector W8, Sportwagen, siehe Vector Motors Corporation#Der Serienbeginn, vom W8 zum WX-3

w8 steht für:
 „wait“ bzw. „warte“ im Netzjargon